

Persone 
 Andrea Appiani (1754-1817) – pittore italiano
 Andrea Appiani il Giovane (1817-1865), pittore italiano, nipote del pittore Andrea
 Francesco Appiani (1704-1792) – pittore italiano
 Giuseppe Appiani, anche Joseph Appiani o Appiano (1701-1785) – pittore, disegnatore e incisore italiano
 Giuseppe Appiani (1863-1942) – chimico e ingegnere italiano
 Graziano Appiani (1850-1920) – imprenditore e politico italiano
 Matteo Appiani (1991) – ex rugbista a 15 italiano
 Niccolò Appiani o Nicola Appiano, (floruit 1510 circa) – pittore italiano
 Paolo Appiani di Castelletto (1792-1863) – politico italiano
 Semiramide Appiani o Semiramide D'Appiano D'Aragona (1464-1523) – nobildonna fiorentina
 Silvio Appiani (1894-1915) – militare, allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Vincenzo Appiani (1850-1932) – pianista, compositore e insegnante italiano

Architettura 
 Stadio Silvio Appiani – impianto calcistico di Padova
 Torre degli Appiani, o Torre dello Sparviero o di Troia Vecchia – torre sull'Isolotto dello Sparviero, Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto
 Torre degli Appiani –  torre costiera  di Marciana Marina, isola d'Elba

Altro 
 Appiani, conosciuta anche come Appiano o d'Appiano – nobile famiglia pisana
 Levigatore Appiani – apparecchio per l'analisi fisica dei terreni